Hande est un prénom féminin turque pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1973), actrice turque
Hande Baladın (née en 1997), joueuse turque de volley-ball
, présentatrice de télévision turque
 (née en 1960), dermatologiste turque
 (née en 1974), pianiste de concert turque
 (née en 1985), actrice et sociologue turque
Hande Erçel (née en 1993), actrice et mannequin turque
Hande Kodja (née en 1986), actrice belge
 (née en 1976), violoniste turque
 (née en 1987), actrice chypriote-turque
 (née en 1984), actrice et reine de beauté turque
Hande Yener (née en 1973), chanteuse turque

Homonymie de prénom
Prénom turc